Zwetau ist der Familienname folgender Personen:

 Wadsim Zwetau (* 1986), weißrussischer Sommerbiathlet
 Wital Zwetau (* 1988), weißrussischer Biathlet